PRL – Polska Rzeczpospolita Ludowa
 PRL – Polski Ruch Ludowy
 PRL – grupa muzyczna
 Prl – hormon (prolaktyna)
 PRL – laboratorium badawcze psi
 PRL – Plan Rozwoju Lokalnego
 PRL – polskie studio dubbingowe
 "Physical Review Letters" – amerykański periodyk naukowy

Zobacz też 
 Polska Ludowa